Пистолет:
 пистолет — оружие
 дуэльный пистолет
 травматический пистолет
 стартовый пистолет
 световой пистолет
 клеевой пистолет
 водяной пистолет
 Пистолет — одна из самых ярких звёзд в нашей Галактике
 «Пистолет» — фильм.

См. также 
 Sex pistols — панк-рок-группа